

Geografia
 Guttenberg – comune tedesco della Baviera
 Guttenberg – comune degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Hudson, nello Stato del New Jersey
 Guttenberg – città degli Stati Uniti d'America, situata nello Stato dell'Iowa, nella contea di Clayton

Famiglie 

Guttenberg- dinastia di cavalieri franconi

Persone
 David Guttenberg – politico statunitense
 Karl-Theodor zu Guttenberg (1971) – politico tedesco
 Steve Guttenberg – attore e regista statunitense

Pagine correlate 
Gutenberg (disambigua)